Ningal, une divinité mésopotamienne. 
 Ningal, un super-vilain des Comics.